Dieser Artikel behandelt die portugiesische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002.

Qualifikation 
Mit Portugal und den Niederlanden waren gleich zwei Teams, die zum weiteren Favoritenkreis gehörten, in die Qualifikationsgruppe 2 gelost worden. Die anderen Mannschaften waren Irland, Estland, Zypern und Andorra. Nur der Gruppenerste qualifizierte sich direkt. Der Zweite musste zwei Entscheidungsspiele gegen den Zweiten einer anderen Gruppe bestreiten.

Das Auftaktspiel gegen Estland wurde erwartungsgemäß gewonnen, aber dann folgte zu Hause ein vermeidbares Unentschieden gegen Irland. Der Grundstein zum Gruppensieg wurde im nächsten Spiel gelegt, als die Niederlande auswärts mit 2:0 bezwungen wurden. Da störte es nur wenig, dass das Rückspiel nur unentschieden endete. Als auch im Auswärtsspiel gegen das mittlerweile zum Rivalen aufgestiegene Irland ein Unentschieden erreicht wurde, war die Endrunde der WM praktisch erreicht. Die restlichen Spiele wurden hoch gewonnen, so dass dank der besseren Tordifferenz der erste Platz vor dem Überraschungszweiten Irland verteidigt werden konnte.

Portugiesisches Aufgebot

Spiele der portugiesischen Mannschaft 
Portugal galt als hoher Favorit der Gruppe D. Man hatte zuvor bei der Europameisterschaft gut abgeschnitten, in der Qualifikation die Niederlande hinter sich gelassen und mit Luís Figo einen Weltklassespieler im Aufgebot.

Die Euphorie hatte sich schon im ersten Spiel verflüchtigt, als man gegen die USA bereits in der Anfangsphase mit 3:0 zurücklag. Schwere Abwehrfehler waren die Ursache für dieses unvorstellbare Zwischenergebnis. Portugal konnte das Ergebnis zwar noch auf 2:3 verbessern, die Niederlage aber nicht mehr vermeiden.

Im zweiten Spiel wurde Polen mit 4:0 besiegt. Alles war wieder offen. Im letzten Spiel gegen Gastgeber Südkorea würde ein Unentschieden genügen. Aber bereits nach 27 Minuten verlor Portugal einen Spieler durch Platzverweis. Eine weitere Rote Karte folgte Mitte der zweiten Halbzeit. Portugal hatte nur noch neun Spieler auf dem Platz. Die konzentriert spielenden Koreaner hatten wenig Mühe. Kurz nach dem zweiten Platzverweis wurde das entscheidende 1:0 geschossen. Damit war Portugal als Gruppendritter ausgeschieden.  

2002
Portugal